Italia
 Teatro Apollo – teatro di Lecce
 Teatro Apollo – teatro di Mondavio
 Teatro Apollo, ora Teatro Tordinona – teatro di Roma
 Teatro Apollo – teatro di Venezia
 Teatro Apollo – teatro di Crotone
 Teatro Apollo – teatro di Genova, non più esistente (demolito nel 1935)
 Spagna
 Teatro Apollo – teatro di Barcellona

Pagine correlate 
 Apollo Theatre